Сташу́к — украинская фамилия. Известные носители:

 Сташук, Валерий Леонидович (род. 1959) — советский украинский легкоатлет, спринтер.
 Сташук, Виталий Филимонович (род. 1972) — украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва.